Alexander Haig (1924), Amerikaans viersterrengeneraal
 Douglas Haig (1861), Brits generaal tijdens WOI, opperbevelhebber aan het westelijk front
 Jack Haig (1913), Brits acteur, gespecialiseerd in comedyseries
 Matt Haig (1975), Brits schrijver

Achternaam